Niektóre kościoły noszące wezwanie św. Ludwika:
 Kościół św. Ludwika we Włodawie
 Kościół św. Ludwika Króla Francji w Rzymie
 Kościół św. Ludwika w Moskwie
 Kościół św. Ludwika w Monachium
 Kościół św. Ludwika w Bliżynie

Ludwik